Ю́рий Никола́евич Пахо́мов: Пахомов, Юрий Николаевич (1928—2014) — советский и украинский экономист, академик НАН Украины.
 Пахомов (Носов), Юрий Николаевич (род. 1936) — советский и российский писатель.